On appelle escargot un certain nombre d'animaux et d'objets différents.

Zoologie 
 L'escargot est le nom donné à divers mollusques à coquille.
 Escargot ou caricole est le nom donné au bulot cuit vendu dans des stands ambulants à Bruxelles.

Autres 
 Un support pour ruban adhésif 
 L'escargot est aussi un outil utilisé en imprimerie.
 L'escargot est le nom du pain aux raisins en forme de spirale, dans l'est de la France.
 L'Escargot est le nom d'un découpage par Henri Matisse
 Un escargot est une construction décorative en spirale réalisée dans certains jardins, notamment au 
 L'Escargot, nom d'une revue des campeurs du Touring-club de France

Voir aussi 
 Colimaçon : limaçon à coquille